Udby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Udby Kirke (Holbæk Kommune) – en kirke i Udby Sogn i Holbæk Kommune
 Udby Kirke (Middelfart Kommune) – en kirke i Udby Sogn i Middelfart Kommune
 Udby Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Udby Sogn i Norddjurs Kommune
 Udby Kirke (Vordingborg Kommune) – en kirke i Udby Sogn i Vordingborg Kommune